16 может означать:
 16 — натуральное число.

Хронология 
 16 год до н. э.
 16 год

См. также 
 XVI век до н. э. 
 XVI век 
 XVI тысячелетие до н. э. 
 XVI тысячелетие